Mari est un nom commun ou un nom propre.

Nom commun 
 Un mari est un homme uni à une autre personne par le mariage. On utilise aussi le synonyme d'époux. Le nom vient du latin maritus, à l'origine adjectif signifiant « relatif au mariage » (cf. marita lex = loi sur le mariage). En français, le verbe se marier et le mot mariage sont dérivés de mari.

Ethnologie, géographie humaine et linguistique 
 Mari est le génie féminin suprême de la mythologie basque.
 Les Maris (encore appelés parfois Tchérémisses) sont un peuple de langue et de tradition essentiellement finno-ougrienne autour de la haute vallée de la Volga en Russie.
 Le mari peut faire référence à un petit groupe de langues régionales parlées par les Maris :
 le mari des prairies (ou mari des plaines, ou encore mari oriental) majoritaire,
 le mari des montagnes (ou mari des collines, ou encore mari occidental).
 Les Maris peuvent aussi désigner la région autonome où est traditionnellement situés le peuple des Maris, aujourd'hui la république des Maris, sujet de l'actuelle fédération de Russie.

Désignation de personnes

Prénom 
 Mari est un prénom breton, l'équivalent de Marie.
 Mari est un prénom japonais.

Saints chrétiens 
 Mar Mari (saint Mari), évangélisateur de la Mésopotamie, fondateur de l'Église de l'Orient ()
 saint Mari, éponyme de la cathédrale Saint-Mari de Forcalquier

Patronyme 

  ;
 Alexandre Mari (1877-1932), un homme politique français ;
 Arturo Mari (1940-), un photographe italien ;
 Enzo Mari (1932-2020), un architecte, designer et illustrateur italien ;
 Febo Mari (1884-1939), un acteur et réalisateur italien ;
 Fiorella Mari (1928-), une actrice italienne ;
 Francesca Mari (1983-), une joueuse italienne de volley-ball ;
 Iela Mari (1932-2014), une artiste et illustratrice italienne ;
 Jean-Paul Mari (1950-), un grand reporter et écrivain français ;
 José Mari (1978-), un footballeur espagnol ;
 Marcellin Mari (1914-1955), un militant anarchiste français ;
 Marí Alkatiri, une personnalité politique timoraise ;
 Michele Mari (1955-), un écrivain italien ;
 Paul Mari (1923-2015), un poète français ;
 Romain Mari, skieur français ;
 Silvana De Mari (1953-), une médecin et écrivaine italienne ;
 Wafat Mari (1994-), une footballeuse comorienne.

Toponyme 

 Mari, un site archéologique dans le sud-est de la Syrie ;
 Mari, une ville du nord de la Syrie ;
 Mari, une municipalité de l'État de la Paraïba (Brésil).